Евгений Соловьёв:
 Соловьёв, Евгений Андреевич (1866—1905) — критик и историк литературы.
 Соловьёв, Евгений Борисович (род. 1948) — деятель российских спецслужб, генерал-полковник
 Соловьёв, Евгений Петрович (1925—1995) — Народный художник СССР.
 Соловьёв, Евгений Степанович (1931—1978) — советский лётчик-испытатель.